Minnehaha este un personaj mitic din cultura popoarele nativ-americane de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și al Canadei.

Minnehaha se mai poate referi și la

Locuri 
 În Canada
 Minnehaha, provincia 
 În Statele Unite ale Americii
 Minnehaha, statul 
 Minnehaha, statul 
 Minnehaha, statul 
 Minnehaha Springs, statul 
 Comitatul Minnehaha, statul 
 Minnehaha Falls, statul 
 În statul Minnesota
Minnehaha Academy
Minnehaha Creek
Minnehaha Falls
Minnehaha Park
Minnehaha, Minneapolis, un cartier din Minneapolis

Alte utilizări 

 SS Minnehaha, un vas de linie
 Minnehaha, vas de mărfuri
 50th Street/Minnehaha Park (Hiawatha Line station), stație de tren
 The Death of Minnehaha, poem, cântec, cantată și pictură

Nume proprii